Mieke kan verwijzen naar:
Maria (voornaam), een voornaam waarvan de naam 'Mieke' afgeleid is
Mieke (standbeeld), een standbeeld in Berlicum
Mieke (zangeres), een Belgische zangeres (artiestennaam van Mieke Gijs)
(1753) Mieke, een planetoïde